Файна:

 Файна — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 Файна Юкрайна — украинский юмористический сериал, появившийся на Новом канале в 2008 году.